Бойн:

 Бойн — река в провинции Ленстер в Ирландии.

Фамилия 
 Бойн, Виктор (1886—1974) — бельгийский ватерполист, пловец и фехтовальщик.
 Бойн, Джон (род. 1971) — ирландский писатель.